Jaén – miasto w Hiszpanii
 Jaén – miasto w Peru
 Jaén – prowincja w Hiszpanii
 Jaén (stacja kolejowa)
 jaen – portugalski szczep winorośli, znany też jako mencia